Евфроси́ния По́лоцкая (также встречается форма Ефросинья, вероятное крестное имя Евпраксия или Параскева, мирское имя — Предсла́ва (Предисла́ва) Святосла́вна; между 1100 и 1104 — между 23 мая или 25 мая 1167 и 1173, Иерусалим) — дочь витебского князя Святослава Всеславича, внучка Всеслава Брячиславича, инокиня и просветительница периода Полоцкого княжества.

После достижения совершеннолетия (12 лет) она отказалась от династического брака и ушла в монастырь. После поселилась в келье полоцкого Софийского собора, где в храмовом скриптории переписывала, а возможно, и переводила книги, вела активную миротворческую и просветительскую деятельность. Построила на свои средства две церкви в Полоцке, основала под Полоцком женский и мужской монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве (работали учильни, библиотеки, скрипторий, богадельня, вероятно, иконописная и ювелирная мастерские). По её заказу Лазарь Богша сделал крест, известный как крест Евфросинии Полоцкой. Мужскому монастырю подарила замечательное произведение византийского искусства — икону «Богоматерь Одигитрия Эфесская». В 1167 году умерла в Иерусалиме, совершая туда паломничество, и была похоронена в монастыре Святого Феодосия.

Дата рождения 
Не осталось никаких документальных свидетельств о точной дате рождения Евфросинии. В различных научных работах указываются разные даты рождения: начиная от 1100 года и заканчивая 1120 годом, некоторые исследователи уменьшают этот период 1101—1104 или 1110—1112 годами. Известный исследователь жизни Евфросинии Полоцкой А. Мельников считает 5 января 1104 года наиболее вероятной авторитетной датой рождения святой.

Семья 

Предслава или Предислава (возможное значение имени — «давняя слава», — в память былого величия Полоцка) происходила из рода князей, ведущего свою историю от Изяслава — сына Владимира Крестителя и его жены — Рогнеды. Внук Изяслава, полоцкий князь Всеслав Брячиславич, был дедом Предиславы, а её отец «меньший» (возможно, младший) из семи сыновей Всеслава — Георгий. Традиционно считается, что Георгий — крестное имя Святослава Всеславича, но оно могло принадлежать и князю Ростиславу: судьбы братьев были очень похожи, а конкретных исторических сведений о них сохранилось чрезвычайно мало.

Князь Георгий, отец Предиславы, был младше всех своих братьев, поэтому не мог владеть Полоцким княжеством. Многие исследователи считают, что Георгию для княжения и несения христианского просвещения был выделен город Витебск, где, как полагают, возможно, и родилась Предислава. Она была старшей и долгожданной дочерью в семье.

Её мать, по косвенным данным, была одной из старших дочерей Владимира Мономаха, и, возможно, звалась Софией. Существует мнение, что через мать Предислава приходилось родственницей византийскому императорскому дому Комнина. Так, Лев Горошко заявляет, что дядей Предиславы по матери, возможно, был Мануил I Комнин, однако не приводит никаких ссылок и аргументов. Нынешняя историческая наука сведения о близком родстве с домом Комнинов считает сомнительными.

Предислава была не единственным ребёнком в семье, у неё были младшие сестры и братья. В «Житии» агиограф называет их имена: младшая сестра Гордислава и брат Давид. В «Повести временных лет» упоминается ещё Василько.

Монашеский постриг 

Предслава получила сравнительно хорошее для того времени домашнее образование. В 12-летнем возрасте отец хотел выдать её замуж. Княжна, однако, отказалась не только от брака, но и вообще от светской жизни и тайно приняла постриг в Полоцком монастыре (исследователь «Жития» Алексей Мельников полагает, что это произошло 15 февраля 1116). Причины такого поступка неизвестны.

Игуменьей монастыря была вдова князя Романа Всеславича, тётя Предиславы. Та сначала критически отнеслась к решению девушки и, боясь гнева отца, отговаривала племянницу, однако после просьб Предиславы благословила её. Отец также не одобрил выбора дочери и отговаривал её от этого решения. Согласно «Житию» святой, по Предиславе «скорбел весь дом». Исследователи обращают внимание, что Предислава была пострижена в ангельский чин не епископом (как требовали того монашеские Правила), а обычным священником. А. Мельников объясняет это тем, что тогдашний епископ Мина Полоцкий доживал свои последние дни и нельзя было в такой деликатной ситуации просить его о благословении.

Девушка получила при постриге имя Евфросиния. Возможно, что постриг состоялся 25 сентября, когда церковь отмечает день святой Евфросинии Александрийской.

Просветительская деятельность

Переписывание книг 
Через некоторое время после пострига девушка переселилась (между 1118 и 1122 годами, возможно, что после военных действий 1119) с помощью епископа Илии в келью Софийского собора, где начала переписывать книги («нача книгу писати своими руками») в скриптории при местной библиотеке. Переписка книг была, по-видимому, одним из её монашеских обетов.

Процесс письма был чрезвычайно сложный и медленный, это была нелёгкая физическая работа, и ею занимались исключительно мужчины. Переписчик писал не на столе, а держа пергамент на ладони левой руки, локтем которой упирался в колено. Писали уставом — крупным и прямым, без наклона, каждая буква отделялась от соседней. Переписчик должен был не только хорошо знать грамматику, но и иметь художественные способности, так как начальные буквы и заголовки разделов надо было оформлять орнаментом — животным или растительным. Кроме того, книги часто украшались специально выписанными заглавными буквами (буквицами, или инициалами) и миниатюрами. За день можно было списать не более четырёх страниц.

По устному преданию, некоторые историки (Борх и Ластовский) выдвинули гипотезу, что летопись Полоцкого княжества, которая находилась в Полоцкой библиотеке и не сохранилась до наших дней, была написана преподобной Евфросинией. Однако исследователи считают, что сведения о написании Полоцкой летописи Евфросинией, скорее всего, легендарные, ничем не подтвержденные.

Строительство храмов и монастырей 

«Житие» рассказывает, что однажды ангел во сне взял Евфросинию и привел её в Сельцо, за две версты от Полоцка, на берегу Полоты, и сказал: «Здесь надлежит тебе быть!». Сон повторился трижды. После этого полоцкий епископ Илья, призвав полоцкого князя Бориса, отца Святослава и других знатных полочан, объявил, что отдает монахиням Сельцо.

Там же, в Сельце, Евфросиния инициировала строительство женского Спасского монастыря. Около 1133 года закончилось строительство Спасского собора, что стало одним из главных событий полоцкого зодчества того периода(заказчиком постройки мог быть князь Василько, который вернулся на родину из Византии). Согласно «Житию» церковь была построена рекордно быстро по тем временам — за 30 недель (один строительный сезон). Если у строителей закончился строительный материал — плинфа, то после молитвы Евфросинии назавтра в печи нашлась плинфа и в тот же день был вознесен крест(историк архитектуры и археолог М. Воронин считал, что нехватка кирпича была вызвана необычностью верхних частей храма, которые требовали большего количества строительного материала). Строил церковь Святого Спаса известный зодчий Иоанн. Церковь в Сельце представляет собой трехнефный крестово-купольный храм размером в плане 8x12 метров. Построенный на берегу реки Полоты храм стоял на месте старой резиденции полоцких епископов (легендарное явление (знак) ангела и благословение епископа относятся, возможно, к ночи праздника Преображения Господня 6 августа 1126), а Евфросиния тогда же была возведена в сан игуменьи этого монастыря. На сегодня это единственный известный в Беларуси храм, где сохранились росписи XII века.

Призвание родных сестёр к монашеству 
Помощницами Евфросинии стали сестры: родная Гордислава и двоюродная Звенислава.

Евфросиния, которая в то время была игуменьей, попросила отца прислать к ней младшую сестру для обучения грамоте; а после тайно постригла её в монахини. Отец, узнав об этом, в большом отчаянии приехал в Сельцо, горько плакал и не хотел отдавать в монахини и вторую дочь. Постриг Гордиславы состоялся не позднее 1129 года.

В том же 1129-м или, может, даже в 1128 году, вскоре после смерти своего отца, вслед за Гордиславой в обитель вступает и двоюродная сестра Евфросинии Звенислава Борисовна. Звенислава сама пришла к Евфросинии и принесла своё богатое приданое в дар храму. Получив после пострига имя Евпраксия, она была особенно близка с Евфросинией — «яко един душа въ двою телесу». Позже Евпраксия заняла место Евфросинии и стала игуменьей, продолжая просветительскую деятельность сестры.

Перед самым отъездом вопреки воле своего брата постригла в монашество его дочерей: Ольгу и Кирияну. «Житие» утверждает, что Евфросиния имела от Бога дар: взглянув на кого, сразу видела, имеет ли тот человек дух добродетельный и может ли он стать Божиим избранником.

Образ Божией Матери Полоцкой 

С именем Евфросинии связывается приобретение Полоцким Софийским собором иконы Богородицы Эфесской. В то время существовали только три таких образа, и считалось, что при жизни Богородицы эти иконы были написаны евангелистом Лукой. Евфросиния послала слугу Михаила к византийскому императору Мануилу (который мог приходиться родственником монахини) и патриарху Луке Хрисовергу в Константинополь за иконой святой Эфесской Богородицы для Богородицкого монастыря. Многих историков удивляет то, что посол был направлен не полоцким епископом, а самой игуменьей, и они считают, что в XII веке высшая церковная, а отчасти и светская власть принадлежала настоятельнице полоцких монастырей.

Большинство современных исследователей считают, что на самом деле в Полоцк были присланы копии цареградской (а не Эфесской) Одигитрии и реликвии, а само путешествие за иконой состоялось между 1156 и 1160 годами. В 1239 году (по другим сведениям, в XVI веке) икона была внесена в Воскресенскую церковь Торопца. Сейчас икона хранится в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге, в 2009 году временно перемещена в церковь Александра Невского в Княжьем Озере.

Крест Евфросинии Полоцкой 

К просветительской деятельности Евфросинии Полоцкой относится и открытие иконописной и ювелирной мастерских. В 1161 году она заказала местному мастеру Лазарю Богше изготовление напрестольного креста с реликвиями, который позже стал известен как Крест Евфросинии Полоцкой. Реликвия стала белорусской национальной святыней и одновременно памятником старобелорусской письменности.

Крест был ковчегом для хранения христианских реликвий. Он был шестиконечный, высотой 52 см, длиной верхней поперечины — 12 см, нижней — 21 см, толщиной — 2,5 см. Основа креста — кипарисового дерева, покрыт золотом с драгоценными камнями.

Крест хранился в церкви Святого Спаса до начала XIII в., После сперва был перевезен в Смоленск, оттуда в 1514 году Иваном III в Москву, однако был возвращен на родину Иваном Грозным. Во время войны 1812 года крест был спрятан в стене Софийского собора в замурованной нише, а в 1841 году вновь возвращен в храм Спаса.

В 1921 году крест был изъят советскими властями. В 1928 году директор Белорусского государственного музея В. Ластовский вывез крест из Полоцка в Минск, а в следующем году передал его Белорусскому музею в Могилеве, о чём был составлен акт. Акт 1929 свидетельствует о больших художественных убытках креста: 13 образов святых были выломаны или испорчены, из драгоценных камней остались только два — аметист и гранат, из разных частей памятника исчезли кусочки золота и бусинки жемчуга, видны следы неудачных попыток ремонта.

Крест окончательно утрачен в 1941 году во время отступления Красной армии из Могилёва.

Послевоенные поиски креста были безуспешными, поэтому в 1997 году брестским мастером Николаем Кузьмичом сделана точная копия креста, которая хранится в Полоцке в церкви Евфросинии Полоцкой.

Паломничество в Иерусалим 
В конце жизни Евфросиния собралась выехать в длинное путешествие в Иерусалим, что было с тревогой воспринято полочанами. На прощание с Евфросинией прибывают в Полоцкий монастырь братья Василько, Вячеслав и Давид. Любимый брат Вячеслав приезжает с двумя дочерьми — Кирьяной и Ольгой, которых представляет сестре и просит о благословении, что свидетельствует о большом почете, которой при жизни была вознаграждена Евфросиния, а после исполняет волю Евфросинии, чтобы две его дочери остались на послушание в монастыре. Игуменство над монастырями Евфросиния передает своей сестре Евдокии.

Получив благословение епископа Дионисия, она отправилась вместе с братом Давидом и двоюродной сестрой Евпраксией сначала в Константинополь, затем в святую землю. Возможно, что при этом Евфросиния выполняла и церковно-дипломатическую миссию, а на землях Руси, через которые проезжала — миротворческую миссию. Само путешествие было сухопутным, а не традиционным путём «из варяг в греки», иначе невозможна была бы встреча княжны с императором Мануилом.

На пути в Царьград она встретилась с императором Мануилом, который в то время шел на войну с венграми. Встреча Евфросинии с императором ставит под сомнение общепринятую дату паломничества и смерти святой — 1173 год. Византийский кесарь последний раз воевал с венграми в 1167 году, причем вышел в поход 8 апреля на Пасху, примерно в это время границ Византии достигли полоцкие паломники. В научной и церковной литературе обычно называется год смерти святой Евфросинии — 1173, но в этом году Мануил Комнин шел войной не на венгров, а на сербов. Также племянниц Евфросинии — Ольгу и Кирияну перед отъездом постригал Дионисий, ставший полоцким епископом в 1166 году. Поэтому годом смерти святой, согласно новейшим исследованиям, считается 1167 год.

Вероятно, в конце апреля 1167 года Евфросиния достигла Иерусалима. Иерусалим принадлежал крестоносцам, царствовал там Амальрих I, который приходился Евфросинии дальним родственником — через жену французского короля Генриха I Анну, дочь Ярослава Мудрого. В Иерусалиме Евфросиния направилась к Гробу Господню. Через несколько дней она заболела и послала брата с сестрой за святой водой на Иордан.

После видения ангела Евфросиния начала подготовку к своей кончине. В древнюю Лавру Саввы Освященного она посылает с прошением, чтобы её похоронили в монастырском храме. Однако Лавра была мужским монастырем, и там не принимали женщин. А. А. Мельников справедливо утверждает, что желание быть похороненной в монастыре Святого Саввы было результатом наследования Евфросинией Полоцкой образа жизни Евфросинии Александрийской, которая жила под видом инока Измарагда и была похоронена в мужском монастыре. Получив отказ, Евфросиния посылает слугу купить гроб в камере храма Пресвятой Богородицы в монастыре Феодосия Великого.

Болела Евфросиния 23 дня, она скончалась 23 мая 1167 года.

Влияние на общественную жизнь 

В XII веке шел интенсивный процесс феодальной раздробленности разложения, образовывались новые княжества, правители которых вели жестокую борьбу за власть. Князья Полоцкие, Витебские, Минские, Слуцкие враждовали не только между собой, но выступали и против своих киевских родственников. Евфросиния старалась наладить взаимопонимание между людьми и выступала в роли миротворца. На Рюриковом городище в Новгороде была найдена печать Евфросинии, которая подтверждала большую роль княжны-игуменьи в политической жизни русских земель в середине XII века. Через вече она могла влиять на назначение епископов и на приглашение князей. В 1132 году Полоцк лишил власти киевского ставленника Святополка и выбрал князем родного брата монахини Василька. Княжна, возможно, имела отношение к событиям 1151 года, когда полоцкое вече отказало в доверии Рогволоду-Давиду; и до событий 1158, когда полочане вновь захотели видеть на княжеском престоле Рогволода. Усобицы в Полоцком княжестве вновь вспыхивали в 1162 и 1167 годах. «Житие» говорит, что Евфросиния никого не хотела видеть врагами: «Ни князя со князем, ни бояре с боярин, ни служанина со служанином — но всех хотяше имети, яко един душю».

Белорусский писатель В. Орлов полагает, что она была своеобразным знаменем борьбы полочан за свою независимость.

После смерти

Церковное почитание 

Евфросиния была похоронена в Феодосиевском Иерусалимском монастыре, а после захвата города мусульманами, в 1187 году гроб был перенесен и захоронен в Феодосиевой пещере Киево-Печерской Лавре. По преданию, монахи собирались перенести святыню в Полоцк, однако им помешала вражда киевских и полоцких князей. Существует другое мнение, что последней волей Евфросинии могло быть захоронение в монастыре Святого Феодосия, что и стало причиной того, что останки были оставлены в Киеве, в Феодосиевой пещере, а не возвращены в Полоцк. Ещё одной причиной могло являться то, что просветительская деятельность Евфросинии могла иметь не вполне канонический характер, а её церковная деятельность могла быть направлена, на основе её высокого происхождения, в обход церковной иерархии, на повышение самостоятельности Полоцка в церковных делах. Это могло быть причиной конфликтов между Евфросинией и церковными властями, истинной причиной того, почему останки Евфросинии были оставлены в Киеве, а не возвращались в Полоцк.

Церковное почитание в Полоцкой земле началось уже в конце XII в. Уже в это время существовали церковная служба преподобной Евфросинии Полоцкой и агиографическое «Житие» (вероятно, созданное в одном из основанных Евфросинией монастырей). Церковное почитание к XVI веку имело только местный характер, и в Московской Руси, к включению в Макарьевские списки, имя Евфросинии почти не было известным. Однако и на Макарьевских соборах 1547 и 1549 годов официальной канонизации не произошло. Общая служба святой была утверждена РПЦ лишь относительно недавно — в 1893 году.

В начале XX в. в печати появились сведения о канонизации Евфросинии папой римским Григорием Х на втором Лионском соборе в 1274 году. Этому нет документального подтверждения, но по традиции Евфросинию признают святой и католическая, и униатская церкви.

Возвращение мощей в Полоцк 

О переносе мощей в Полоцк начал в 1833 году ходатайствовать епископ Витебский и Минский Гавриил, однако Святейший Синод остался безучастным к обращению архиерея. Через семь лет ходатайство безрезультатно повторил епископ Василий (Лужинский). На второе обращение епископа Василия в 1852 году власти также не дали положительного ответа.

В 1858 году во время правления императора Александра II о перенесении мощей Евфросинии ходатайствовали жители Полоцка, в 1864 году ходатайство поддержал генерал-губернатор Северо-Западного края Муравьёв. И только в 1871 году епископ Полоцкий Савва добился, чтобы в Спасский монастырь была доставлена часть мощей.

Разрешение на конечный перенос мощей было получено только от императора Николая II. Сами останки, за исключением символической части, были перенесены в Спасо-Евфросиниевский монастырь в 1910 году. Также была объявлена и целебность останков. Перенос происходил очень торжественно, мощи сопровождали известные религиозные и государственные лица России. В день смерти подвижницы — 23 мая (5 июня) — нетленные останки привезли в Спасский собор и положили в специально сделанную кипарисовую раку, обложенную серебром. Верующие пожертвовали на раку сумму в 12 тысяч рублей.

Рака была изготовлена московским фабрикантом Мешковым по проекту и чертежам художника Павла Зыкова. По углам раки находились капители, а на лицевой стороне точная копия старинного барельефа, который был на гробу Евфросинии в Киево-Печерской лавре. На гробу располагалась икона Евфросинии Полоцкой в полный рост в лежачем положении.

Рака Евфросинии Полоцкой исчезла в 20-е годы XX века. Восстановленная рака была изготовлена художником Николаем Кузьмичом (который восстановил и Крест Евфросинии Полоцкой) и освящена 5 июня 2007 года. После церемонии освящения митрополит Минский и Слуцкий Филарет наградил президента Беларуси Александра Лукашенко орденом Святого Владимира I степени.

Новая рака представляет небольшой ковчег и имеет размеры 210 х 120 х 90 см. Кленовая рама-каркас облицована серебряными пластинами и украшена бронзовыми золотистыми барельефами. Изображения отличаются от первоначального оригинала. Боковые барельефы изображают важнейшие моменты биографии игуменьи: момент закладки церкви Спаса и перенесение её останков из Иерусалима в Киев. На тыльной стороне показаны тринадцать белорусских святых и сама Евфросиния. В головах — отлит крест в сиянии и надпись «собеседница ангелов», в ногах — образ Полоцка XII в. По периметру пропущен орнамент из цветных эмалей и виноградной лозы. В верхней части раки Евфросиния показана в полный рост. Риза, мантия и схима святой выполнены из серебра. Новая рака является не копией бывшей раки, а самостоятельным авторским произведением М. Кузьмича.

Вскрытие мощей Евфросинии Полоцкой 
Во время эвакуации в Первой мировой войне в 1915 году останки были перенесены в Ростовский Авраамиев монастырь.
В феврале 1919 года Народный комиссариат юстиции СССР принял постановление, согласно которому проводилось организованное вскрытие святых мощей по всей стране. Там, в Ростове, в 1920 году гробница была вскрыта. 13 мая 1922 года уже в Полоцке она была вскрыта повторно, обнаружено плохо сохранившееся тело, по мнению присутствовавшего ученого-археолога Дейниса он видел и более хорошо сохранившиеся египетские мумии. Останки были отосланы на атеистическую выставку в Москву, а оттуда — в экспозицию Витебского краеведческого музея. Все ценности, которые были при останках, в том числе 40-пудовая серебряная рака, были изъяты.

Во время немецкой оккупации верующие перенесли останки в Свято-Покровскую церковь, а после 23 октября 1943 г. останки были возвращены в Спасо-Евфросиниевский монастырь, где остаются и поныне.

Почитание 

Местное почитание Евфросинии Полоцкой восходит к XIV веку. Тексты иконописных подлинников лаконичны: «Оки Евдокии». Поясное изображение преподобной на иконе «Русские святые» (1814) находится в одном ряду с Евфросинией Суздальской. Только в начале XX века древнерусская княжна и игуменья, основательница двух монастырей в Полоцке, получила настоящую славу. На столпах Владимирского собора в Киеве художник Виктор Васнецов разместил её напротив святой Евдокии.

В списках XVI—XVIII веков сохранились церковные песнопения о Евфросинии Полоцкой. Одна стихира известна из рукописи конца XII века, что является уникальным памятником музыкальной культуры раннего Средневековья в Беларуси.

Православные храмы во имя Евфросинии Полоцкой существуют в Лондоне, Саут-Ривер (близ Нью-Йорка, США), Торонто. В Беларуси существовала Ивенецкая Свято-Евфросиниевская церковь (построена в 1914 году, разрушена в 1951 году), в 1990-х была построена новая церковь того же имени. В Минске на улице Притыцкого в конце 1990-х годов была построена церковь в честь Евфросинии Полоцкой.

В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе 15 ноября 1911 года была заложена деревянная часовня. Рубленая из брёвен, крестообразная в плане часовня, увенчанная двумя шатрами, была освящена во имя Евфросиний Полоцкой в первой половине следующего года. Она занимала ответственное положение у пересечения Петергофской и Царскосельской дороги (в районе современной Комсомольской площади) и служила местной градостроительной доминантой. 29 августа 1918 года к часовне было разрешено пристроить алтарь и служить в ней литургию. Община и церковь существовали до 1935 года. В конце 1930-х годов все здания подворья были разобраны.

В 1992 году брестскому ювелиру-эмальеру Николаю Кузьмичу было поручено воссоздание креста. 24 августа 1997 года митрополит Филарет освятил копию креста Евфросинии Полоцкой, которая в настоящее время хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

В 1992 году в Полоцке значительный участок улицы Фрунзе был переименован в улицу Евфросинии Полоцкой, а в 2000 году был поставлен памятник знаменитой полочанке (скульптор Игорь Голубев). С 2010 года улица Евфросинии Полоцкой есть в Минске, в 2012 году улица Евфросинии Полоцкой появилась и в Слониме.

В 2002 г. возле корпуса НПО «Агат» на проспекте Независимости,117 в Минске установлен памятник в честь великой белорусской просветительницы, преподобной игуменьи Евфросинии Полоцкой (скульпт. А. Артимович).

17 октября 2007 года Национальный банк Республики Беларусь выпустил памятную серебряную монету в честь Евфросинии Полоцкой. Количество — 2000 экземпляров. Номинальная стоимость — 1000 рублей.

В городе Пружаны в честь Евфросинии Полоцкой названа улица, в Вильнюсе — церковь, в Витебске — храм.

«Житие» 

«Житие» было составлено, вероятно, монахом из монастыря Св. Богородицы. В произведении автор прославляет настойчивую и самоотверженную женщину, её стремление к знаниям и духовному совершенству, передает в строгой хронологической последовательности подлинные исторические факты, сведения о Полоцке, его культурная жизнь, быт княжеской семьи. В «Житие преподобной Евфросинии Полоцкой» отсутствует обычный для агиографии рассказ о посмертных чудесах.

В искусстве 

Образ Евфросинии воплотила Ольга Ипатова в повести «Предислава», также она является в романах Александра Осипенко «Святые и грешники» и Валентины Ковтун «Призванные».

Свои стихи посвятили белорусской просветительнице многие белорусские поэты: Владимир Орлов («Евфросиния»), Олег Бембель («Область Евфросинией»), Рыгор Бородулин («В полоцкой Спасо-Евфросиниевской церкви»), Данута Бичель-Загнетова («Евфросиния Полоцкая»), Наум Гальперович («Ресницы замружу, и выплывет вечер»), Лариса Гениюш («Евфросиния Полоцкая», «В горы я под твоими ранами»), Сергей Законников («Свет Евфросинии»), Александр Звонак («Тень Евфросинии»), Василий Зуенок («Последняя молитва Евфросинии Полоцкой», «Ищу Богше»), Олег Лойко («Евфросиния Полоцкая»), Валентин Лукша («Фрески святой Евфросинии»), Александр Рязанов («Предупреждение»), Людмила Рублевская («Евфросиния»), Виктор Шнип («Христова невеста»), Сергей Понизник («Исповедь»), Леонид Дранько-Майсюк («Евфросиния»).

Знаменитая полочанка отражена на полотнах Нелли Счастной, Алексея Марочкина, Алексея Кузьмича, на графических листах Арлена Кашкуревича, на гобелене Симона Свистунович.

Примечания

Литература 

 

 иноязычная литература
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Религиозные деятели Белоруссии
Полоцкие святые
Киево-Печерские святые
Русские православные святые
Христианские святые XII века
Преподобные Русской Церкви
Православные паломники
Княжны Древней Руси
Канонизированные князья
Похороненные в Полоцке
Похороненные в Киево-Печерской лавре
Женщины XII века
Канонизированные принцессы
Рюриковичи по алфавиту
Древнерусские писатели XII века
Персоналии:Спасо-Евфросиниевский монастырь